Антониссен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Антониссен, Хендрик ван (1605—1656) — нидерландский художник-маринист.
 Антониссен, Хендрик-Жозеф (1737—1794) — фламандский художник-пейзажист.